Kanton Angers-Nord-Est 
Kanton Angers-Est 
Kanton Angers-Centre 
Kanton Angers-Trélazé 
Kanton Angers-Sud 
Kanton Angers-Ouest 
Kanton Angers-Nord 
Kanton Angers-Nord-Ouest